Аваку́м (Абаку́м) — чоловіче ім'я.

Походить з ( — Chǎbhaqqūq, обійми (Божі)) — давньоєврейського чоловічого імені, що походить від імені біблійного пророка Авакума. Ім'я також тлумачиться як «борець», «сильний». В українську мову запозичене через церковнослов'янську (Аввакоумъ) з грецької ().

Від імені Авакум, Абакум утворюються відповідні форми по батькові: Авакумович, Авакумівна, Абакумович, Абакумівна.

Іменини — 15 грудня.

Скорочені та розмовно-побутові варіанти 
Абаку́мко, Абаку́монько, Абаку́мочко, Аваку́мко, Аваку́монько, Аваку́мочко; Баку́м.

Відомі носії 
 Авакум — один з біблійних пророків Старого Заповіту.
 Аввакум Петрович — російський православний священик, ідеолог старообрядців, противник літургійних реформ Никона
 Святий Авакум (VII ст. до Христа)

Примітки 

Чоловічі імена
Українські імена